Waltham Abbey (kościół)
 Waltham Abbey (miasto) – miasto w hrabstwie Essex (Anglia)
 Waltham Abbey (civil parish) – civil parish w hrabstwie Essex (Anglia)